Jan Boner
 Jan Boner (1516–1562)